een plaats in Lybië, zie Azizia
 een plaats in Algerije, zie El Azizia (Algerije)